Еврохоккейтур () — ежегодный турнир по хоккею с шайбой среди четырёх европейских стран: Швейцарии (с 1996 по 2021 годы России), Финляндии, Чехии и Швеции. Проводится с 1996 года. Рассматривается как подготовительный этап к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

Регламент 
В турнире принимают участие четыре сборные — Швейцария (с 1996 по 2021 годы Россия), Швеция, Финляндия и Чехия (несколько раз в этапах Еврохоккейтура принимали участие Канада, сборная которой была составлена в основном из хоккеистов, выступающих в Европе и в студенческих лигах, Словакия, Южная Корея и Австрия). Каждая из стран-участниц проводит у себя дома по одному турниру:

  Чехия — Хоккейные игры Carlson
  Финляндия — Кубок Карьяла
  Швейцария — Швейцарские хоккейные игры (заменили Кубок Первого канала)
  Швеция — Хоккейные игры Beijer

С сезона 2022/2023 место исключенной из турнира сборной России заняла сборная Швейцарии, которая будет проводить у себя Швейцарский этап Еврохоккейтура. 

Очки, полученные в каждом турнире, складываются. Победителем считается сборная, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех турниров. Исключением стали сезоны 2004/2005, 2005/2006 и 2006/2007, когда команды, занявшие первое и второе места, играли финальный матч за первое место, а занявшие третье и четвёртое места — матч за третье место. Первый в истории победитель Евротура — сборная Финляндии.

Призовой фонд 
Победитель каждого из 4 турниров получает €120,000. Кроме того, победитель по итогам всех 4 турниров получает дополнительно €120,000.

Результаты

Медальный зачёт

См. также 
 Чемпионат Европы по хоккею с шайбой